Sidon pode referir-se a:

Sídon - cidade do Líbano
Sídon (distrito), no Líbano
Sidon (Mississippi), nos Estados Unidos

Desambiguação